Чаусы () — город в Могилёвской области Белоруссии;
 Чаусы — село в Брянской области России.

См. также 
 Чаус